Натуральне число 1813
 1813 рік до нашої ери
 1813 рік нашої ери